Skoki Akrobatyczne Mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Dowolnym 2015 odbyły się 15 stycznia w Kreischbergu na skoczniach  Fladi. Mistrzostwo świata sprzed dwóch lat obronił Chińczyk Qi Guangpu deklasując rywali w finale notą 139.50 punktów. Wicemistrzostwo świata wywalczył debiutujący w tej randze zawodów reprezentant USA Alex Bowen. Natomiast brązowy krążek mistrzowski zdobył zawodnik z Białorusi Maksim Huscik.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 

 Lista startowa kwalifikacji

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015